Der Name Lysithea bezeichnet
eine Gestalt der griechischen Mythologie, siehe Lysithea (Mythologie)
einen Jupitermond, siehe Lysithea (Mond)